Вейн Річард Феррейра () — південноафриканський тенісист, олімпійський медаліст.

Срібну олімпійську медаль Феррейра виборов на Олімпіаді 1992 року, що проходила в Барселоні, у парних змаганнях, граючи з Пітом Норвалом. У фіналі південноафриканська пара поступився німецькій.

За свою кар'єру Феррейра виграв 15 турнірів ATP в одиночному й 11 в парному розряді. Найвищим його досягненням у турнірах Великого шолома були два півфінали Відкритого чемпіонату Австралії. Граючи з Амандою Кутцер, Феррейра виграв Кубок Гопмана 2000 року.

Значні фінали

Олімпіади

Парний розряд: 1 срібна медаль

Фінали турнірів серії Мастерс

Одиночний розряд: 3 (2–1)

Пари: 12 (6–6)

Зовнішні посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісних професіоналів

Виноски 

Південноафриканські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Олімпійські медалісти з тенісу
Південноафриканські срібні олімпійські медалісти
Тенісисти на Кубку Гопмана